Hardebeck ist der Name von:

 Dierk Hardebeck (1928–1983), Schauspieler und Hörbuchsprecher
 Jeanne L. Hardebeck US-amerikanische Seismologin
 Carl Hardebeck (1869–1945), britischer Musiker
 Motorwagenfabrik Hüttis & Hardebeck aus Aachen
 Charles J Hardebeck, Wissenschaftler